Sárközi György
Sárközi György (1899–1945) költő, író, lapszerkesztő, műfordító
Sárközi György Tibor (1955) gépészmérnök

Sárközy György
Sárközy György (1913–1971) közlekedésmérnök, feltaláló, a Magyar Általános Útépítő Rt. műszaki igazgatója